

Sigle 
 San Francisco – città della California (Stati Uniti d'America)
 Science fiction – fantascienza
 Scuderia Ferrari – scuderia di Formula 1
 Sinn Féin – partito politico irlandese
 Schweizer Fernsehen
 Sjónvarp Føroya – televisione pubblica delle Isole Fær Øer
 Socialistisk Folkeparti – partito politico danese
 Sostantivo femminile
 SourceForge – un sistema per la gestione dello sviluppo di software
 Spaghetti Funk – crew hip hop
 Star Fox – videogioco della Nintendo
 Street Fighter – videogioco della Capcom
 Small finds – nel gergo archeologico, reperti di particolare rilevanza

Codici 
 SF – codice vettore IATA di Tassili Airlines
 SF – codice FIPS 10-4 del Sudafrica
 SF – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-2 della Finlandia (ora FI)
 SF – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Filipe (Capo Verde)
 SF – codice ISO 3166-2:HU di Székesfehérvár (Albareale) (Ungheria)

Musica 
 sf – abbreviazione di sforzato
 SF – abbreviazione del gruppo Spaghetti Funk

Religione 
 S.F. – Figli della Sacra Famiglia
 S.F. – Suore della Sacra Famiglia di Villefranche

Sport 
 SF – nelle statistiche del baseball e del softball, volate di sacrificio (sacrifice flys)
 SF – nelle statistiche di vari sport, semifinale

Motori 
 SF – in Formula 1, abbreviazione di Scuderia Ferrari

Televisione 
 SF - Schweizer Fernsehen – emittente televisiva svizzera